Марш:
 Марш — организованное перемещение войск.
 Марш — жанр музыки, сопровождающей или рисующей стройные размеренные движения людей и войск.
 Марш! — команда для начала движения.
 Марш — часть лестницы.
 Марши — низменная затопляемая местность.
 «Марш-1» — российский плавающий вездеход.

Персоналии 
 Марш, Джеймс (род. 1963) — британский кинорежиссёр.
 Марш, Джесси (род. 1973) — американский футболист и футбольный тренер.
 Марш, Джин (род. 1934) — английская актриса и телесценарист.
 Марш, Джоан (1913—2000) — американская киноактриса.
 Марш, Джоди (род. 1978) — английская модель.
 Марш, Джордж Перкинс (1801—1882) — американский дипломат и филолог.
 Марш, Ким (род. 1976) — английская актриса и певица.
 Марш, Майкл (род. 1967) — американский спринтер.
 Марш, Мишель (род. 1982) — британская модель.
 Марш, Мэй (1894—1968) — американская актриса немого кино.
 Марш, Мэриан (1913—2006; наст. имя Вайолет Этелред Краут) — американская киноактриса, позднее — защитница природы.
 Марш, Найо (1895—1982) — новозеландская детективная писательница, театральный деятель.
 Марш, Отниел Чарлз (1831—1899) — американский палеонтолог.
 Марш, Питер (род. 1951) — британский хоккеист на траве.
 Марш, Родни (род. 1944) — английский футболист и футбольный тренер.
 Марш, Тони (род. 1972) — новозеландский и французский регбист.
 Марш, Теренс (1931—2018) — британский кинематографист.
 Марш, Хенри (род. 1954) — американский легкоатлет, предприниматель.
 Марш, Эдвард (1874—1932) — американский гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Марш-Колдуэлл, Энн (1791—1874) — английская писательница Викторианского периода.

Топоним 
 Марш — коммуна в Бельгии.
 Марш — озеро в Канаде.
 Марш-Гров — тауншип в округе Маршалл (Миннесота, США).
 Марш-Крик — тауншип в округе Маномен (Миннесота, США).

Аббревиатура 
 МАРШ — Международная ассоциация русских шашек.

См. также 
 Марш-бросок (значения)